Grafobal Group, a.s. est une société par actions de type holding fondée en 1998 par Ivan Kmotrík. Son siège est situé à Bratislava.

Secteurs d’activités 
Le groupe couvre plusieurs secteurs d'activités des entreprises effectuant du commerce dans le domaine de la polygraphie, de l'activité d'édition, de la distribution et de la vente d'impression, de tabac et de produits complémentaires, de l'énergie, du développement, de la publicité et de l'activité médiatique, de la santé, du sport et d'autres domaines.

En décembre 2021, la chaîne de télévision privée slovaque TA3 est vendue à Blueberg Media, une société tchèque.

Notes et références

Liens externes    
 

Holding